Summanus (mythologie), een god uit de Etruskische mythologie
Summanus (geslacht), een geslacht van cicaden